Robert Fulford ist der Name folgender Personen:

* Robert Fulford (Mediziner) (Robert C. Fulford; 1905–1997), US-amerikanischer Osteopath und Alternativmediziner 
 Robert Fulford (Journalist) (Robert Marshall Blount Fulford; * 1932), japanischer Journalist, Essayist und Herausgeber 
 Robert Fulford (Krocketspieler) (Robert Ian Fulford; * 1969), englischer Krocketspieler